Lesná (okres Tachov), een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen
 Lesná (okres Znojmo), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië
 Lesná (okres Pelhřimov), een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina
 Lesná (okres Třebíč), een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina
 Lešná (okres Vsetín), een Tsjechische gemeente in de regio Zlín
 Leśna, een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, gelegen in de powiat Lubański
 Leśna (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubański
 Lucien Lesna (1863-1932), een Frans wielrenner, die beroeps was tussen 1890 en 1902